Il singolare del Kremlin Cup 2006 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2006.

Mary Pierce era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Anna Čakvetadze ha battuto in finale 6–4, 6–4 Nadia Petrova.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Amélie Mauresmo (quarti di finale)
  Marija Šarapova (quarti di finale)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)
  Elena Dement'eva (semifinali)

 Nadia Petrova (finale) 
 Patty Schnyder (quarti di finale) 
 Dinara Safina (primo turno) 
 Nicole Vaidišová (semifinali)

Tabellone

Qualificazioni

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2006